
Termin -{DOO}- ima više značenja.
 Društvo sa ograničenom odgovornošću
 Džordž Toma Du (), engleski graver